Cees Dekker, Kees Dekker of Cornelis Dekker kan verwijzen naar:
 Cornelis Bontekoe (1644?–1685), echte achternaam Dekker, Nederlandse doker;
 Cornelis Gerritsz. Decker (1618–1678), Nederlandse landschapsschilder;
 Cees Dekker (kunstenaar) (1900-1990), Nederlandse kunstenaar;
 Cees Dekkers (1919-1944), SOE-verzetsstrijder en kantoorbediende;
 Cornelis Dekker (historicus) (1933-2012), Nederlandse historicus;
 Cees Dekker (1959-), Nederlands wetenschapper
 Kees Dekker (politicus), burgemeester van Elburg, Hattem en Dronten